Hanwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, w Ealing
 Hanwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire